Pochoco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pochoco, Veracruz, Zontecomatlán de López y Fuentes, 
 Pochoco, Puebla, Cuetzalan del Progreso, 

Robotskapade Mexikoförgreningar